People mover - automatisch bestuurde voertuigen die rijden op een eigen infrastructuur
 People Mover (Venetië) - automatische monorail in Venetië, Italië
 Detroit People Mover - lightrailtrein in het centrum van Detroit, Verenigde Staten